Nutteln kan henvise til flere steder i Tyskland:
 Nutteln (Holsten) – by og en kommune i Kreis Steinburg i delstaten Slesvig-Holsten.
 En landsby i kommunen Cappeln (Oldenburg) i Landkreis Cloppenburg i delstaten Niedersachsen.
 Et stednavn i kommunen Kuhlen-Wendorf i Landkreis Ludwigslust-Parchim i delstaten Mecklenburg-Vorpommern.